La Lizonne est le nom de deux cours d'eau français de la région Nouvelle-Aquitaine :
 la Lizonne ou Nizonne dans sa partie amont, cours d'eau des départements de la Dordogne et de la Charente, affluent de la Dronne ;
 la Lizonne, cours d'eau du département de la Charente, affluent de la Charente.